Todua ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Todua (* 1987), georgischer Rugby-Union-Spieler
 Natia Todua (* 1996), georgische Sängerin